Cerro Corá bezeichnet:

 Cerro Corá (Misiones), Ort in Argentinien
 Cerro Corá (Rio Grande do Norte), Ort in Brasilien
 Cerro Corá (Alto Paraguay), Ort in Paraguay
 Cerro Corá (Amambay), Ort in Paraguay
 Nationalpark Cerro Corá in Paraguay
 Club Cerro Corá, paraguayischer Fußballverein
 Schlacht von Cerro Corá im Tripel-Allianz-Krieg
 Cerro Corá (Berg) in Paraguay
 Cerro Corá (Film), paraguayischer Film (1978)